Bilik ist der Familienname der folgenden Personen:

 Franz Bilik (1937–1983), österreichischer Musiker und Liedermacher
 Jerry H. Bilik (* 1933), amerikanischer Komponist
 Peter Bilik, österreichischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Bilyk
 Bieligk
 Billik
 Billick